Calamento puede referirse a:
En sonido el desafino hacia el grave o Calamento.
El nombre común de la planta ''Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium.